Битва под Торопцем:
 Битва под Торопцем (1245) — победа новгородского войска над литовским войском
 Битва под Торопцем (1580) — победа польско-литовского войска над русским войском в ходе Ливонской войны
 Битва под Торопцем (1609) — победа русско-шведского войска над польско-казацким войском Лжедмитрия II